

Населені пункти та їхні частини

 Келпіни — село в гміні Вомпельськ Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Келпіни — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Келпіни — село в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Келпіни — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Келпіни — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Келпіни — частина села Ґодова в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки